Edom, regió de Judea i antic regne.
 Edom, denominació hebrea emprada en època medieval per designar els territoris situats entre el Pirineu i Sefarad.